«Hermida» puede referirse a:

Apellido 
 Hermida, apellido.

Personajes 
 Alicia Hermida (n. Alicia Pérez Herranz), actriz y profesora de interpretación española.
 Edith Hermida, conductora y periodista argentina.
 José Antonio Hermida, ciclista de montaña español, especialista en la modalidad de campo a través (XC).
 Jesús Hermida, periodista español.
 Luis Hermida Vilellga, abogado español, Diputado por la  fracción política conservadora, miembro del Congreso de los Diputados de España por el Distrito 261, Don Benito (provincia de Badajoz) 
 Luis Hermida Higueras, procurador en Cortes.
 Roberto Hermida, escritor, poeta, docente, periodista, argentino, nacionalizado español.

Toponimia

en España 
Divisiones administrativas
 Hermida (C.P. 15189), de Culledero, La Coruña.
 Hermida (C.P. 27329), de Santa María, Lugo.
 La Hermida (C.P. 39580), localidad del municipio de Peñarrubia, Cantabria.
 Castilla-Hermida (C.P. 39xxx), barrio de la ciudad de Santander.
Geografía
 Desfiladero de La Hermida, conjunto de angostas gargantas del macizo de Ándara que confluyen en la principal, formada por el cauce del río Deva.

en Chile 
 Lo Hermida, población de la comuna de Peñalolén, Región Metropolitana

Miscelánea 
 Marquesado de la Hermida, título nobiliario español.